Álex González puede referirse a:

 Álex González (1980-), actor español;
 Alexander, Álex, González (1977-), beisbolista venezolano;
 Álex González (1969-), baterista y compositor mexicano, miembro del grupo de rock Maná;
 Álex González (1992-), futbolista chileno;
 Álex González (1980-), baloncestista español;
 Álex González (1991-2018), jugador de fútbol sala español.